Onderzoeksraad voor Veiligheid
 Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
 OVV (voetbalclub), een voetbalclub uit Oostvoorne
 OVV '67, een voetbalclub uit Oosteind
 o.v.v. onder vermelding van (afkorting)